Miguel (arcanjo)

História 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Miguel I de Portugal — rei de Portugal (1828-1834)

Personalidades 
 Luís Miguel Brito Garcia Monteiro — futebolista português
 Miguel (cantor) — cantor e compositor norte-americano

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história